Ryan Clark – amerykański lekkoatleta
 Ryan Clark – angielski snookerzysta
 Ryan Clark – amerykański muzyk, wokalista Demon Hunter